Ipojuca kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ipojuca (ort), Pernambuco, 
 Ipojuca (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar